Бирака́н — топоним тунгусо-манчжурского происхождения.

Еврейская автономная область 
 Биракан — посёлок городского типа в Облученском районе Еврейской автономной области России.
 Биракан — станция Дальневосточной железной дороги.

Реки 
 Биракан — в Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Биракан — в Еврейской автономной области, приток Биры.
 Биракан — в Хабаровском крае, приток Кура, бассейн Тунгуски.

Другое 
 Биракан — мыс в Бурятии, на берегу озера Байкал.
 Биракан — японские женские украшения, см. Кандзаси.

См. также 
 Северный Биракан
 Южный Биракан